El torneig de Buenos Aires 2010, conegut oficialment com a Copa Telmex 2010, és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que està inclòs dins les sèries 250 de l'ATP. La desena edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 21 de febrer del 2010 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club de Buenos Aires, Argentina.

El tennista valencià Juan Carlos Ferrero aconseguia el segon títol consecutiu de la temporada. L'argentí Sebastián Prieto va aconseguir el seu tercer títol de dobles en aquest torneig, tots amb parelles diferents.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010